Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Lleyton Hewitt a Chris Guccione, který na turnaji nestartoval společně. Hewitt se v termínu turnaje účastnil čtvrtfinále Davis Cupu. Spoluhráčem Guccioneho se stal krajan Matthew Ebden, se kterým v 1. kole nestačil na pár Johan Brunström a Marcelo Demoliner.

Vítězem čtyřhry se stala třetí nasazené dvojice Jonathan Marray z Velké Británie a Ajsám Kúreší z Pákistánu, kteří ve finále zdolali americko-chorvatský pár Nicholas Monroe a Mate Pavić výsledkem 4–6, 6–3 a v závěrečném supertiebreaku [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Pro Marrayho se jednalo o třetí deblový titul na okruhu ATP Tour, Kúreší získal jedenáctý titul ze čtyřhry na okruhu.

Nasazení párů 
  Robert Farah /  Santiago González (1. kolo)
  Austin Krajicek /  Rajeev Ram (semifinále)
  Jonathan Marray /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Eric Butorac /  'Colin Fleming (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2015